Agano ist ein japanischer Name für
 eine Stadt in der Präfektur Niigata, siehe Agano (Niigata)
 einen japanischen Fluss, siehe Agano (Fluss)
 Agano (Schiff, 1942), Leichter Kreuzer der gleichnamigen Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1942–1944)
 Agano (Schiff, 2022), Fregatte der Mogami-Klasse (2021) der japanischen Maritimen Selbstverteidigungskräfte, Stapellauf 21. Dezember 2022
 Agano-Klasse, Klasse von vier Leichten Kreuzern der Kaiserlich Japanischen Marine (1942–1945)
 einen Töpferstil